Lekkoatletyka na Igrzyskach Panamerykańskich 1951 – zawody lekkoatletyczne podczas igrzysk obu Ameryk odbywały się w Buenos Aires.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 
 

1951 w lekkoatletyce
Igrzyska Panamerykańskie 1951
Lekkoatletyka w Argentynie
1951